Флаг муниципального образования Каладжинское сельское поселение Лабинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 25 июня 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3617.

Описание 
«Полотнище зелёного цвета с соотношением сторон 2:3, несущее вдоль верхнего края две полосы — голубую и белую, а вдоль нижнего края — жёлтую, в соотношении (с учётом основной зелёной части) 2:1:7:2; посередине полотнища — жёлтое изображение казачьей сторожевой вышки (на зелёном и белом фоне) и по сторонам от неё — белые с жёлтым изображения вставших на дыбы коней (на зелёном фоне). Размер казачьей сторожевой вышки составляет 13/20, а коней — 1/2 от ширины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Станица Каладжинская начала своё существование в годы Кавказской войны, в 1861 году в предгорьях на реке Лаба, на месте Каладжинского сторожевого поста. Станица была надёжно укреплена и явилась надёжным прикрытием от нападения горцев.

Вздыбленные кони, над укреплением, аллегорически указывают на то, что каладжинцы всегда составляли конные сотни Кавказского Линейного впоследствии Кубанского казачьего войска. Кони также символизируют красоту, грациозность, верность, бесстрашие, воинскую доблесть, свободу.

Синий (голубой) цвет символизирует безупречность, добродетель, волю, чистое небо. Синий (голубой) цвет также является определяющим цветом линейных казаков, в войске которого первоначально числились каладжинцы.

Белый цвет полотнища аллегорически указывает на белоснежные вершины гор Кавказа, у подножия которых расположилось поселение. Белый цвет символизирует чистоту, честность, мир.

Зелёный цвет полотнища символизирует природу и сельское хозяйство, а также плодородие, жизнь, возрождение, здоровье.

Жёлтый цвет полотнища символизирует прочность, величие, богатство и процветание, достаток.

Примечания 

Флаги с изображением лошади